Натуральне число 1914
 1914 рік до нашої ери
 1914 рік нашої ери
 1914 — український пост-блек метал гурт